Villiers (Indre) – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Villiers (Vienne) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes
 Villiers-sur-Marne – francuska gmina w regionie Île-de-France